Beleg van Odawara (1561) - Uesugi Kenshin valt de Hojo aan, de stad wordt platgebrand maar het kasteel houdt stand
 Beleg van Odawara (1569) - Takeda Shingen valt de Hojo aan, de stad wordt platgebrand maar het kasteel houdt stand
 Beleg van Odawara (1590) - Toyotomi Hideyoshi valt de Hojo aan, volledige overgave na drie maanden